Mean — многозначный термин.

Музыка 
 Mean — песня певицы Тейлор Свифт 2010 года из альбома Speak Now
 Mean — альбом Montrose
 «Mean» — песня певицы Pink из альбома Funhouse
 Means — канадская рок-группа

Другое 
 MEAN (веб-разработка) — набор («стек») серверного программного обеспечения

См. также 
 wikt:mean
 Среднее значение ()
  ()